AEGON Classic 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu AEGON Classic rozgrywany w dniach 10–16 czerwca 2013 roku w Birmingham na kortach trawiastych o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Anglii